Herrin (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement (regio Hauts-de-France)
Herrin (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois